Patia ist der Familienname von:

 Tupou Patia (* 1984), Fußballschiedsrichterin von den Cook-Inseln

Patia oder Patía bezeichnet außerdem:

 Río Patía, Fluss in Kolumbien
 Patía (Cauca), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Cauca